Brahinski Rajon (vitryska: Брагінскі Раён, ryska: Брагинский район, vitryska: Brahinski Rayon) är ett distrikt i Belarus.   Det ligger i voblasten Homels voblast, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Minsk.

Källor 

Indelningar i Homels voblast